Ушаково (нем. Ströpken) — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Озёрского городского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)
Объекты, названные в честь Фёдора Ушакова